Bordertown se referă la mai subiecte:

Bordertown, Australia
Bordertown (serial)